Amittivartiva bezeichnet:
 Amittivartiva (Bucht, Qipaap Tasiilaa), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Amittivartiva (Bucht, Tasiilaq) (Nordfjord), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Amittivartiva (Fjord, Ikaasak), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Amittivartiva (Fjord, Ilertaq), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Amittivartiva (Fjord, Ittilivartiip Kangertertuaa), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Amittivartiva (Fjord, Kaporniakkat Imiilaat), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Amittivartiva (Fjord, Nattivit Kangertivat), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Amittivartiva (Fjord, Sermilik), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Amittivartiva (Fjord, Tasiilaartik), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland